A Eredivisie de 1987–88 foi a 32ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1987-88 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

Play-off para Taça UEFA

Classificação

Confrontos

Fonte: RSSSF Eredivisie 1987-88 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1987–88
1987 no futebol
1988 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1987
Desporto nos Países Baixos em 1988